Le qualificazioni del singolare maschile del BNP Paribas Open 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del BNP Paribas Open  2009 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Thomaz Bellucci (Qualificato)
 Björn Phau (Qualificato)
 Evgenij Korolëv (primo turno)
 Paul Capdeville (ultimo turno)
 Robert Kendrick (Qualificato)
 Kevin Kim (Qualificato)
 Daniel Köllerer (Qualificato)
 Michael Berrer (Qualificato)
 Simon Greul (primo turno)
 Flavio Cipolla (ultimo turno)
 Thiago Alves (primo turno)
 Benjamin Becker (ultimo turno)

 Marco Chiudinelli (primo turno)
 Olivier Patience (ultimo turno)
 Santiago Giraldo (Qualificato)
 Michael Russell (primo turno)
 Michael Lammer (primo turno)
 Brendan Evans (Qualificato)
 Scoville Jenkins (primo turno)
 Assente
 Rik De Voest (Qualificato)
 Ricardo Mello (ultimo turno)
 Łukasz Kubot (primo turno)
 Sébastien de Chaunac (ultimo turno)

Qualificati 

 Thomaz Bellucci
 Björn Phau
 Rik De Voest
 Todd Widom
 Robert Kendrick
 Kevin Kim

 Daniel Köllerer
 Michael Berrer
 Michael Russell
 Santiago Giraldo
 Brendan Evans
 Michael Lammer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2009
ATP World Tour 2009